Biederstedt steht für den Familiennamen von

 Diedrich Hermann Biederstedt (1762–1824), deutscher Theologe und Historiker
 Rudolf Biederstedt (1920–1996), deutscher Archivar und Historiker

Siehe auch:
 Biederstaedt